«Грань майбутнього» () — збірка науково-фантастичних оповідань та науково-популярних есе американського письменника Айзека Азімова, яку опублікувало в 1985 році американське видавництво «Tor Books».

Тільки одне з оповідань «Суб'єктивна унікальність» не було включене ні в одну з попередніх збірок.

Зміст

Джерела 
 http://www.asimovonline.com  Isaac Asimov Home Page

Збірки творів Айзека Азімова